Hulttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hulttjärnen, Västergötland, sjö i Härryda kommun, 
Hulttjärnen (Partille socken, Västergötland), sjö i Partille kommun,  (0,4 ha)
Hulttjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun, 
Hulttjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun, 
Hulttjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland, 665946-139457), sjö i Hagfors kommun,  (1,2 ha)
Hulttjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland, 667207-139616), sjö i Hagfors kommun, 
Hulttjärnen (Kroppa socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Västra Hulttjärnen, sjö i Filipstads kommun, 
Östra Hulttjärnen, sjö i Filipstads kommun, 
Stor-Hulttjärnen, sjö i Skellefteå kommun,

Se även
Hultetjärn
Hultstjärn
Hultagöl
Hultsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn